Nowa Wieś Wielka (gemeente), een gemeente in het Poolse woiwodschap Kujavië-Pommeren, in powiat Bydgoski
 Nowa Wieś Wielka (Koejavië-Pommeren), een dorp in het Poolse woiwodschap Kujavië-Pommeren, in powiat Bydgoski